Рудь

Люди 

 Рудь Андрій Петрович — службовець Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Рудь Анатолій Володимирович (* 1946) — доктор наук, професор. Заслужений працівник освіти України.
 Рудь Герасим Якович (1907–1982) — молдовський партійний та державний діяч, ректор, член-кореспондент Академії наук Молдовської РСР
 Рудь Дмитро Сергійович (1998—2018) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рудь Марія Валеріївна (нар. 1992) — українська бадмінтоністка
 Рудь Микола Данилович (1912 — ?) — поет і прозаїк
 Рудь Михайло Борисович (1988—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рудь Олександр Дмитрович — доктор фізико-математичних наук.
 Рудь Олексій Васильович (1924—1944) — учасник німецько-радянської війни, гвардії єфрейтор — на момент представлення до нагородження орденом Слави 1-го ступеня.
 Рудь Пилип Сергійович (1910–1942) — український радянський поет, журналіст, партизан
 Рудь Петро Володимирович (1956) — президент компанії «Рудь», дійсний член Української академії кібернетики, Почесний громадянин міста Житомира.
 Рудь Петро Васильович — заслужений будівельник України
 Рудь Сергій Леонідович (1977) — український полковник, начальник Управління державної охорони України.

Інше 

 Рудь — село в Сороцькому районі Молдови
 Рудь — житомирська компанія, що спеціалізується на виробництві морозива, вершкового масла, інших молочних продуктів, заморожених овочів, картоплі фрі, грибів, ягід та тіста
 Прибутковий будинок Рудь — пам'ятка архітектури і історії місцевого значення в Одесі

Примітки